Girondins puede referirse a:

 El plural del gentilicio de Gironda.
 Girondinos, un grupo político de la Revolución francesa.
 FC Girondins de Burdeos, un equipo de fútbol.